Coronel Suárez kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Coronel Suárez, kommun, Buenos Aires, 
 Coronel Suárez (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar